Mizuki Hamada (New Jersey, 18 de maio de 1990) é um futebolista profissional japônes, nascido nos Estados Unidos, zagueiro, que atualmente joga no Avispa Fukuoka.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Avispa Fukuoka